Andrew Arbuckle ist der Name folgender Personen:

* Andrew Arbuckle (Schauspieler) (1887–1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Andrew Arbuckle (Politiker) (* 1944), schottischer Politiker